Война Зелёных Фонарей () — кроссовер-сюжет, опубликованный издательством DC Comics, старт которого состоялся в марте 2011 года. Сюжет разворачивается в трёх сериях — Green Lantern, Green Lantern Corps, и Green Lantern: Emerald Warriors и в каждой из серии написан своим писателем — Джефф Джонс в Green Lantern, Тони Бердард в Green Lantern Corps и Питер Томаси в Emerald Warriors и художниками Дугом Мэнке, Тайлером Киркхэмом и Фернандо Пасарином соответственно.

События разворачиваются вокруг Зелёных Фонарей Хэла Джордана, Кайла Райнера, Джона Стюарта, Гая Гарднера, Киловога и Гансета, которые противостоят своим коллегам по Корпусу, умы которых контролирует ренегат Стражей Вселенной Крона, намеревающийся похитить эмоциальные сущности всех Корпусов и захватить Вселенную.

История публикаций и отзывы 
До официального старта серии, в предыдущих сюжетах присутствовало несколько предпосылок к её началу. В частности, Гай Гарднер во время событий Темнейшей ночи и своего пребывания в Корпусе Красных Фонарей, частично увидел будущее, в котором исчезли все эмоциальные воплощения Корпусов и это привело к гражданской войне. DC анонсировала старт Войны Зелёных Фонарей в октябре 2010 года, а стартовала серия с пролога в марте 2011 года в выпуске Green Lantern vol. 4 #63 ,а после окончания основной серии планируется выпуск мини-серии War of the Green Lanterns: Aftermath, в которой рассказывается о последствиях войны.

Отзывы критиков о серии были большей частью положительны: Comic Book Resourses оценил Green Lantern vol. 4 #64 в 3.7/5, а IGN — 8/10

Коллекционные издания

Хронологический порядок 
01)Green Lantern vol. 4 # 63 (пролог)
02)Green Lantern vol. 4 # 64
03)Green Lantern Corps # 58
04)Green Lantern: Emerald Warriors # 8
05)Green Lantern vol. 4 # 65
06)Green Lantern Corps # 59
07)Green Lantern: Emerald Warriors # 9
08)Green Lantern vol. 4 # 66
09)Green Lantern Corps # 60
10)Green Lantern: Emerald Warriors # 10
11)Green Lantern vol. 4 # 67

Примечания

Ссылки 
 War of the Green Lanterns: Part 4 Preview на сайте IGN
  War of the Green Lanterns: Part 3 Preview на сайте IGN
 War of the Green Lanterns Checklist на сайте DC Comics
 Обзоры
 Jeromy’s Comic Book Review: Green Lantern Emerald Warriors #8 — War of the Green Lanterns Part 3 на сайте Daily Blam
 Comic Book Review: War of the Green Lanterns Parts 7, 8 and 9 на сайте Science Fiction.com
 Review: Green Lantern #67 — War of the Green Lanterns, Part 10 на сайте ComicVine

Сюжетные линии в комиксах о Зелёных Фонарях
Комиксы 2011 года
Вымышленные войны